Шампаньяк (Приморская Шаранта) — коммуна во Франции, находится в департаменте Приморская Шаранта.
 Шампаньяк (Канталь) — коммуна во Франции, находится в департаменте Канталь.
 Шампаньяк-де-Белер — коммуна во Франции, находится в департаменте Дордонь .
 Шампаньяк-ла-Ноай — коммуна во Франции, находится в департаменте Коррез.
 Шампаньяк-ла-Прюн — коммуна во Франции, находится в департаменте Коррез.
 Шампаньяк-ла-Ривьер — коммуна во Франции, находится в департаменте Верхняя Вьенна.
 Шампаньяк-ле-Вье — коммуна во Франции, находится в департаменте Верхняя Луара.